Peter Hansen er navnet på flere personer:

 Peter Andreas Hansen (1795-1874) – dansk astronom
 Peter Oliver Hansen – dansk skuespiller
 Peter Hansen (skuespiller) (1921-2017) – amerikansk skuespiller
 Peter Hansen (husmand) (1801-1854) – dansk husmand og politisk agitator
 Peter Syrak Hansen (1833-1904) – dansk maler
 Peter Hansen (journalist) (1840-1905) (pseudonym: Cabiro) – dansk forfatter, Goethe-oversætter og litteraturhistoriker (Hans Christian Peter Hansen)
 Peter Hansen (maler) (1868-1928) – dansk maler, der tilhørte fynboerne
 Peter Hansen (producer) – tidligere tv-vært og nu producer
 Peter Hansen (matros) (1877-1915) – matros på Danmark-ekspeditionen i 1905-08
 Peter Hansen (løber) – dansk løber fra Københavns IF.
 Peter Hansen (løber OGF) – dansk løber fra Odense GF.
 Peter Hansen (atlet) – dansk mester 1917 i længdespring fra Københavns IF.
 Peter Hansen (roer) – (1921-ukendt) dansk olympisk roer
 Peter Hansen-Nord (1947-) – dansk politiker
 Peter Hansen (fodboldspiller) – dansk mester i fodbold med Vejle Boldklub i 1984
 Peter Hansen (fodboldspiller, født 1982) – dansk fodboldspiller
 Peter Hansen (generalkommissær) (1941-) – tidligere dansk professor i statskundskab og generalkommissær mm. i FN
 Peter Reinhard Hansen (1968-) – dansk økonom
 Peter Hansen var dæknavnet for Georg Laursen (1889 - 1977), der under anden verdenskrig var kendt som den danske stemme fra Moskva
 Peter Hansen (dansk bassist)

Se også 

 Peder Hansen